Mauceri ist der Familienname von:

 Enrico Mauceri (1869–1966), italienischer Kunsthistoriker
 John Mauceri (* 1945), amerikanischer Dirigent, Pädagoge, Produzent und Drehbuchschreiber